

Anno 
 1849 – (MDCCCXLIX in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1849 a.C.

Matematica 
 1849 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1849 Kresák – asteroide della fascia principale del sistema solare